Клоштар () — хорватское имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Клоштар-Иванич — община в Хорватии, входит в Загребскую жупанию.
 Клоштар-Подравски — община с центром в одноимённом посёлке на севере Хорватии, в Копривницко-Крижевацкой жупании.